Das Danamon Open 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Jakarta. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 22. bis 27. April 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Jakarta